L'edizione 1991-92 della Segunda División B fu il quindicesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime quattro di ogni gruppo furono ammesse ai play-off per la promozione in Segunda División mentre le ultime quattro e la peggiore quintultima furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Play-off

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Verdetti 
  , ,   e  promosse in Segunda División 1992-1993.
  , , ,  , , , , ,  , , ,  , , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1991-1992
 Segunda División spagnola 1991-1992
 Coppa del Re 1991-1992
 Supercoppa di Spagna 1991

Collegamenti esterni
 

1991-1992